Bola kan syfta på:
 Bola – ett kastvapen och fångstredskap
  Bola (graviditetssmycke) – en bjällra i form av ett halssmycke

Geografi

Indonesien 

 Pulau Bola, ö, Sulawesi Tengah, 
 Desa Bola, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, 
 Kecamatan Bola, distrikt, Nusa Tenggara Timur,

Spanien 

 Bola (kommun), Galicien, Provincia de Ourense, 

Robotskapade Indonesienförgreningar